Rory B. Fitzpatrick, ameriški hokejist, * 11. januar 1975, Rochester, NY, ZDA.

Fitzpatrick je kariero začel pri klubu Sudbury Wolves v ligi OHL. Leta 1993 je bil kot 47. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube St. Louis Blues, Nashville Predators, Buffalo Sabres, Vancouver Canucks in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 287 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 10 golov in 25 podaj, ter dvajset tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in pet podaj. Stalno se je selil med ligo NHL in nižjo ligo AHL. 

Leta 2007 je v glasovanju za tekmo vseh zvezd lige NHL zasedel tretje mesto med branilci s 550.177 glasovi. Za izbor kandidatov za tisto leto so v ligi NHL spremenili način glasovanja tako, da je lahko vsak glasoval preko interneta kolikokrat je želel. Skupina je želela nova pravila izkoristiti za izbor čim bolj nepričakovanega udeleženca tekme zvezd. Tako so pozivali za glasovanja za Fitzpatricka tudi preko Youtube kanala, spletne strani www.voteforrory.com ter majic, ki so jih nosili tudi hokejisti Vancouver Canucksov, za katere je Fitzpatrick igral v tistem času, na treningih. Dolgo časa je bil na drugem mestu, toda ob koncu glasovanja je med branilci zasedel tretje mesto, 20.000 glasov za Nicklasom Lidströmom, in s tem ni bil izbran na tekmo vseh zvezd.

Statistika kariere 

|-
|Sudbury Wolves
|OHL
|92/93
|
|58
|4
|20
|24
|
|68
|
|14
|0
|0
|0
|
|17
|-
|Sudbury Wolves
|OHL
|93/94
|
|65
|12
|34
|46
|
|112
|
|10
|2
|5
|7
|
|10
|-
|Sudbury Wolves
|OHL
|94/95
|
|56
|12
|36
|48
|
|72
|
|18
|3
|5
|18
|
|21
|-
|Fredericton Canadiens
|AHL
|94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|10
|1
|2
|3
|
|5
|-
|Fredericton Canadiens
|AHL
|95/96
|
|18
|4
|6
|10
|
|36
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Montreal Canadiens
|NHL
|95/96
|
|42
|0
|2
|2
|
|18
|
|6
|1
|1
|2
|
|0
|-
|Worcester IceCats
|AHL
|96/97
|
|49
|4
|13
|17
|
|78
|
|5
|1
|2
|3
|
|0
|-
|Montreal Canadiens
|NHL
|96/97
|
|6
|0
|1
|1
|
|6
|
|
|
|
|
|
|
|-
|St. Louis Blues
|NHL
|96/97
|
|2
|0
|0
|0
|
|2
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Worcester IceCats
|AHL
|97/98
|
|62
|8
|22
|30
|
|111
|
|11
|0
|3
|3
|
|26
|-
|Worcester IceCats
|AHL
|98/99
|
|53
|5
|16
|21
|
|82
|
|4
|0
|1
|1
|
|17
|-
|St. Louis Blues
|NHL
|98/99
|
|1
|0
|0
|0
|
|2
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Worcester IceCats
|AHL
|99/00
|
|28
|0
|5
|5
|
|48
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Milwaukee Admirals
|IHL
|99/00
|
|27
|2
|1
|3
|
|27
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Milwaukee Admirals
|IHL
|00/01
|
|22
|0
|2
|2
|
|32
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Hamilton Bulldogs
|AHL
|00/01
|
|34
|3
|17
|20
|
|29
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Nashville Predators
|NHL
|00/01
|
|2
|0
|0
|0
|
|2
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Rochester Americans
|AHL
|01/02
|
|60
|4
|8
|12
|
|83
|
|2
|0
|1
|1
|
|0
|-
|Buffalo Sabres
|NHL
|01/02
|
|5
|0
|0
|0
|
|4
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Rochester Americans
|AHL
|02/03
|
|41
|5
|11
|16
|
|65
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Buffalo Sabres
|NHL
|02/03
|
|36
|1
|3
|4
|
|16
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Buffalo Sabres
|NHL
|03/04
|
|60
|4
|7
|11
|
|44
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Rochester Americans
|AHL
|04/05
|
|20
|1
|1
|2
|
|18
|
|9
|0
|1
|1
|
|12
|-
|Buffalo Sabres
|NHL
|05/06
|
|56
|4
|5
|9
|
|50
|
|11
|0
|4
|4
|
|16
|-
|Vancouver Canucks
|NHL
|06/07
|
|58
|1
|6
|7
|
|46
|
|3
|0
|0
|0
|
|6
|-
|Philadelphia Flyers
|NHL
|07/08
|
|19
|0
|1
|1
|
|11
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Philadelphia Phantoms
|AHL
|07/08
|
|19
|1
|4
|5
|
|24
|
|12
|0
|2
|2
|
|11
|-
|Rochester Americans
|AHL
|08/09
|
|46
|4
|10
|14
|
|37
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Rochester Americans
|AHL
|09/10
|
|44
|0
|6
|6
|
|37
|
|2
|0
|0
|0
|
|0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |989
| bgcolor="#7FFF00" |79
| bgcolor="#7FFF00" |237
| bgcolor="#7FFF00" |316
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1160
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |117
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |141
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Hokejisti Sudbury Wolves
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Irski Američani